Voici la liste des planètes mineures numérotés de 430001 à 431000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 430001 à 431000

430001-430100

430101-430200

430201-430300

430301-430400

430401-430500

430501-430600

430601-430700

430701-430800

430801-430900

430901-431000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000